

Toponyme 

 Sidi Belattar est une commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie.

Patronyme 

 Sofia Belattar (1995-) est une judokate marocaine,
 Yassine Belattar (1982-), est un humoriste et animateur de radio et de télévision français, connu pour ses prises de position sur l'islamisme.
Patronyme arabe